Кунратиці () — топонім у Чехії. Німецька навза — Кунратіц ().

 Кунратиці (Дечин)
 Кунратиці (Ліберец)
 Кунратиці (Прага)